Elachista — род мелких тропических бабочек из семейства злаковых молей-минёров (Elachistidae).

Распространение 
Повсеместно (преимущественно в Голарктике), кроме некоторых океанических островов и холодных регионов.

Описание 
Мелкие бабочки с размахом крыльев около 1 см. Личинки питаются на однодольных растениях из семейств Злаки, Ситниковые, Осоковые, Коммелиновые и Ирисовые. Гусеницы минируют листья растения-хозяина. Окукливание бабочек происходит в этих же галереях или на субстрате.
Окраска передних крыльев варьирует от белой (с рисунком из тёмных точек или штрихов) до чёрной (с рисунком из светлых точек или перевязей).

Систематика 
Род включает сотни видов и был впервые выделен в 1833 году немецким лепидоптерологом, либреттистом и переводчиком Georg Friedrich Treitschke. В Палеарктике около 120 видов.

Подрод Elachista (Aphelosetia) 
argentella группа 
 Elachista acenteta
 Elachista achrantella
 Elachista adempta
 Elachista adianta
 Elachista anagna
 Elachista aphyodes
 Elachista apina
 Elachista arena
 Elachista argentella
 Elachista argillacea
 Elachista aspila
 Elachista aurocristata
 Elachista conidia
 Elachista coniophora
 Elachista controversa
 Elachista dissona
 Elachista epimicta
 Elachista granosa
 Elachista griseicornis
 Elachista hololeuca
 Elachista inopina
 Elachista ischnella
 Elachista lamina
 Elachista lomionella
 Elachista loriella
 Elachista louisella
 Elachista lurida
 Elachista nubila
 Elachista nucula
 Elachista orestella
 Elachista ossuaria
 Elachista patriodoxa
 Elachista perniva
 Elachista ripula Kaila, 1998
 Elachista sabulella
 Elachista scobifera
 Elachista sincera
 Elachista spatiosa
 Elachista symmorpha
 Elachista synopla
 Elachista thelma
 Elachista triangulifera
 Elachista triatomea
 Elachista virgatula Kaila, 1997bedellella/unifasciella Группа (включая collitella группу)
{{columns-list|colwidth=20em|
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista antonia Kaila, 2007
 Elachista bedellella (Sircom, 1848)
 Elachista bisulcella (Duponchel, [1843])
 Elachista bruuni Traugott-Olsen, 1990
 Elachista camilla Kaila, 2007
 Elachista cahorsensis Traugott-Olsen, 1992
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista collitella (Duponchel, [1843])
 Elachista crocogastra Meyrick, 1908
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, [1843])
 Elachista distigmatella Frey, 1859
 Elachista dorinda Kaila, 2007
 Elachista fasciola Parenti, 1983
 Elachista festucicolella Zeller, 1853
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista gregori Traugott-Olsen, 1988
 Elachista heinemanni
 Elachista istanella Elachista laetella Rebel, 1930
 Elachista levasi Sruoga, 1998
 Elachista littoricola Le Marchand, 1938
 Elachista lugdunensis Frey, 1859
 Elachista metella Kaila, 2002
 Elachista nedaella Traugott-Olsen, 1985
 Elachista nitidulella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista nolckeni Sulcs, 1992
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pollutissima Staudinger, 1880
 Elachista pullicomella Elachista purella Sruoga, 2000
 Elachista revinctella Zeller, 1850
 Elachista rudectella Stainton, 1851
 Elachista slivenica Kaila, 2007
 Elachista squamosella (Duponchel, [1843])
 Elachista subalbidella Elachista subocellea Elachista sutteri Kaila, 2002
 Elachista tinctella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista titanella Kaila & Jalava, 1994
 Elachista triseriatella Stainton, 1854
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista versicolora Kaila, 2007
}}Elachista (Aphelosetia) incertae sedis

 Примечания 

 Литература 

 Kaila, Lauri (2011): Elachistine Moths of Australia (Lepidoptera: Gelechioidea, Elachistidae) (Monographs on Australian Lepidoptera Series 11). CSIRO Publishing. ISBN 978-0-643-10305-4. Preview at Google Books
 Kusdas, Karl & Reichl, Ernst Rudolf (eds.) (1973): Schmetterlinge Oberösterreichs'' (Vol. 6: Microlepidoptera) [in German]. Landwirtschaftskammer für Oberösterreich.

Ссылки 

 Australian Biological Resources Study (ABRS) (2008): Australian Faunal Directory — Elachista. Version of 2008-OCT-09. Retrieved 2010-MAY-01.
 Fauna Europaea (FE) (2009): Elachista. Version 2.1, 2009-DEC-22. Retrieved 2010-MAY-01.
 Pitkin, Brian & Jenkins, Paul (2004): Butterflies and Moths of the World, Generic Names and their Type-species — Elachista. Version of 2004-NOV-05. Retrieved 2010-MAY-01.
 Savela, Markku (2008): Markku Savela’s Lepidoptera and some other life forms — Elachista. Version of 2008-JUL-19. Retrieved 2010-MAY-01.

Злаковые моли-минёры
Роды чешуекрылых